poli(chlorek winylu) (skrót niepoprawny)
 hematokryt
 czerwienica prawdziwa
 prokarbazyna
 penicylina V
 fiolet pirokatecholowy
 skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom